Ruan (Ierland) - plaats in county Clare, Ierland
 Ruan (Frankrijk) - gemeente in het Franse departement Loiret 

 Ruan (snaarinstrument) - Chinees snaarinstrument afgeleid van de Pipa

Zie ook 
 Ruan (achternaam)